Огни́во — застаріла назва кресала.
 Огни́во — сталева пластинка у кремінному замку.
 Огни́во — діалектна назва одного з чотирьох стовпів оборогу, а також кожної з горизонтальних складових основи його стріхи.
 Огни́во — діалектна назва кільця; семантика аналогічна .
 Огни́во — горизонтальна перекладка з прорізом у токарні.

Примітки